3-я гвардейская зенитно-артиллерийская дивизия — гвардейское формирование зенитной артиллерии РККА и СА Вооружённых Сил СССР, во время Великой Отечественной войны и после неё.

Наименование:
 полное действительное, по окончании войны — 3-я гвардейская Речицко-Бранденбургская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова зенитная артиллерийская дивизия;
 сокращённое действительное — 3 гв. зенад;
 полное (сокращённое) условное  — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 03547.

История 
Соединение ведёт свою историю от сформированной на Брянском фронте, в ноябре 1942 года, 16-й зенитной артиллерийской дивизии РГК.

29 сентября 1943 года за высокое боевое мастерство, отвагу, мужество и героизм личного состава дивизия награждена почётным званием «Гвардейская», получила новый войсковой № и преобразована в 3-ю гвардейскую зенитную артиллерийскую дивизию РГК.

В октябре 1943 года дивизия выполняла задачи по противовоздушной обороны войск 65-й армии при форсировании ими реки Днепр, захвате и расширении плацдарма на правом берегу в районе города Лоев.

В ноябре прикрывала войска армии в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции.

За отличия в боях при освобождении войсками 65-й и 48-й армий города Речица была удостоена почётного наименования Речицкой (18 ноября 1943 года).

С 24 февраля по 20 июня 1944 года, находясь в подчинении командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта, прикрывала объекты фронтового тыла.

Летом 1944 дивизия участвовала в Белорусской наступательной операции, в ходе которой во взаимодействии с другими зенитно-артиллерийскими частями и истребительной авиацией 16-й воздушной армии осуществляла прикрытие от ударов с воздуха войск 65-й армии при прорыве ими сильно укреплённой обороны противника, окружении его бобруйской группировки, развитии наступления на барановичском направлении и дальнейшем преследовании немецко-фашистских войск.

С августа 1944 года и до конца войны вела боевые действия, находясь в оперативном подчинении командующего 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.

До 12 января 1945 года дивизия прикрывала войска армии в районе Тарнов, Выгода, Острув, а также переправы через реку Висла. Затем её части успешно отражали удары вражеской авиации в Варшавско-Познанской наступательной операции и в ходе боёв на Кюстринском плацдарме.

За образцовое выполнение заданий командования в Варшавско-Познанской наступательной операции дивизия была награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени (19 февраля 1945 года);

За отличие в боях при вступлении войск фронта в провинцию Бранденбург она удостоена почётного наименования Бранденбургской (5 апреля 1945 года).

Боевой путь завершила в Берлинской наступательной операции.

За высокое воинское мастерство, доблесть и мужество, проявленные личным составом дивизии в этой операции, особенно при штурме советскими войсками Берлина, она награждена орденом Кутузова 2-й степени (11 июня 1945 года).

Всего в период боевых действий с 1943 года до конца войны части дивизии сбили свыше 500 самолётов противника. За ратные подвиги в годы войны около 700 её воинов награждены орденами и медалями.

По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в состав Группы советских войск в Германии (Магдебург, 3-я армия). В соответствием с миролюбивой политикой Советского Союза 20 марта 1958 года дивизия была свёрнута в 134-ю армейскую гвардейскую зенитно-артиллерийскую бригаду, в 1961 году выведена в Ленинградский военный округ и переформирована в 196-й гвардейский зенитно-ракетный полк, в дальнейшем развернутый в 204-ю гвардейскую зенитно-ракетную бригаду ПВО (в/ч 96423). Бригадой с 1989 года командовал гвардии полковник Ширшов Александр Анатольевич.

Преемником дивизии является 1489-й гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк. Ленинградская область, Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть № 28036.

Состав дивизии 
 управление дивизии
 297-й гвардейский зенитный артиллерийский полк
 307-й гвардейский зенитный артиллерийский полк
 308-й гвардейский зенитный артиллерийский полк
 309-й гвардейский зенитный артиллерийский полк

В составе 
Находилась в оперативном подчинении:
 65-й армии.
 8-й гвардейской армии.
 3-й армии.

Командование дивизии

Командиры 
 Середин, Иннокентий Михайлович (29.09.1943 — 09.05.1945), генерал-майор артиллерии
...
 Сусский, Степан Яковлевич (07.07.1947 — ??.03.1950), полковник, генерал-майор артиллерии.
...

Начальник политотдела он же заместитель командира по политической части 
 Финкельсон Зелик Наумович (29.09.1943 — 08.02.1947), гвардии подполковник, с 22.11.1943 гвардии полковник

Знаки отличия

Отличившиеся воины дивизии 
  Абросимов, Михаил Романович, ефрейтор, старший телефонист батареи 297-го гвардейского зенитного артиллерийского полка.

См. также 
 Войска ПВО СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 На страже мирного неба 
 3-я гвардейская зенитная артиллерийская Речицко-Бранденбургская дивизия РВГК.
 Гвардейские зенитные артиллерийские дивизии 
 День части Речицко-Бранденбургского зенитно-ракетного полка 

Зенитные артиллерийские дивизии СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1958 году